São Domingos (Cap Verd), concelho de Cap Verd a la part central de l'illa de Santiago amb seu a la vila de São Domingos
 São Domingos (Guinea Bissau), vila i sector de la regió de Cacheu (Guinea Bissau)
 São Domingos (Santiago), vila al centre de l'illa de Santiago a l'arxipèlag de Cap Verd 
 São Domingos de Gusmão (Olivença), poble al municipi d'Olivença
 Església de São Domingos (Vila Real), església gòtica a Vila Real, Portugal